

Patronymes 
Pouchkov (masculin ; ) ou Pouchkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Pouchkov (1954-), journaliste et homme politique russe
 Sergueï Pouchkov (1964-), joueur de hockey sur glace russe

Patronyme russe